Унто Ряйся (, род. 19 марта 1934) — финский шахматист, национальный мастер.

Серебряный призер чемпионатов Финляндии 1962 и 1964 гг.

В составе сборной Финляндии участник двух шахматных олимпиад (1960 и 1962 гг.) и квалификационного турнира командного первенства Европы.

В 1960 г. представлял Финляндию в зональном турнире претендентского цикла 1960—1962.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии У. Ряйся в базе Chessgames
 Личная карточка У. Ряйся на сайте 365Chess

Шахматисты Финляндии
Шахматисты XX века
Участники шахматных олимпиад